Sougères-en-Puisaye, commune de l'Yonne.
 Sougères-sur-Sinotte, ancienne commune de l'Yonne.